Jonathon Martin (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2011, il commence sa carrière avec l'Ice de Kootenay dans la Ligue de hockey de l'Ouest.  Il passe professionnel avec les Barracuda de San José dans la Ligue américaine de hockey en 2015.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2011-2012 || Ice de Kootenay || LHOu ||59 ||6 ||4 ||10 ||52 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2012-2013 || Ice de Kootenay || LHOu ||68 ||9 ||7 ||16 ||97 ||5 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|2013-2014 || Ice de Kootenay || LHOu ||63 ||10 ||8 ||18 ||105 ||13 ||2 ||1 ||3 ||8
|-
|2014-2015 || Ice de Kootenay || LHOu ||56 ||7 ||17 ||24 ||86 ||6 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2015-2016 || Ice de Kootenay || LHOu ||4 ||3 ||1 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Broncos de Swift Current || LHOu ||66 ||38 ||31 ||69 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Barracuda de San José || LAH ||8 ||0 ||0 ||0 ||2 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2016-2017 || Barracuda de San José || LAH ||26 ||2 ||3 ||5 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Americans d'Allen || ECHL ||7 ||2 ||2 ||4 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Barracuda de San José || LAH ||53 ||4 ||7 ||11 ||54 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2018-2019 || Barracuda de San José || LAH ||57 ||11 ||17 ||28 ||85 ||4 ||3 ||0 ||3 ||12
|-
|2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH || 56 ||12 ||6 ||18 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2020-2021 || Lausitzer Füchse || DEL2 || 37 ||11 ||13 ||24 ||84 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Griffins de Grand Rapids  || LAH ||  ||

Références 

Naissance en août 1995
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Ice de Kootenay
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Americans d'Allen
Joueur des Roadrunners de Tucson
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)